Happy Street (bouwwerk), het Nederlandse paviljoen op de Expo 2010
 Happy Street (Stevie Wonder), een single van Stevie Wonder, uitgebracht in 1964